Statisticile pentru sezonul La Liga 1969–70.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament

Rezultate 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă, iar oaspeții în dreapta.

Trofeul Pichichi 

1969
1969 în fotbal
1970 în fotbal